Taras peut faire référence à:

Toponymie

 Taraš (en serbe cyrillique :  ; en hongrois : ) est une localité de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine et sur le territoire de la Ville de Zrenjanin, district du Banat central.
 Taras, un village de la voïvodie de Łódź en Pologne
 Taras est une localité près de Téhéran (Iran).
 Táras est la transcription de  nom en grec ancien de la ville de Tarente, actuel chef-lieu de la province du même nom dans les Pouilles (Italie) ; Tarentum en latin et  Tarde en tarentin.

Patronyme

 John Taras (New York,  - ) est un danseur, chorégraphe et maître de ballet américain.
 Marty Taras (1914-1994) : dessinateur de comics et animateur de dessin animé

Taras est un prénom slave (Тарас en alphababet cyrillique) aussi transcrit Tarass en français. Exemple de porteur de ce prénom : 
 Tarass Boulba, héros éponyme de Tarass Boulba, nouvelle historique de Nicolas Gogol publiée dans sa première version en .
 Taras Chevtchenko ou Tarass Chevtchenko : Taras Hryhorovytch Chevtchenko (en ) est un poète, peintre et humaniste ukrainien, né à Moryntsi (oblast de Tcherkassy) dans la région de Kiev le  et décédé à Saint-Pétersbourg le .
 Taras Stepanenko, footballeur ukrainien, né le .

Liens internes

Sources, Liens externes, Notes et références 
 wikt:taras : entrée « taras » du Wiktionnaire.